Battiste ist der Familienname von:

 Harold Battiste
 Merle Battiste (1933–2009), US-amerikanischer Chemiker
 Sharon Battiste